Крустон има више значења:

 Крустон (Чалчивитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Крустон (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Крустон (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Крустон (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Крустон (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Крустон (Сан Хуан Канкук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику